Sieghart steht für:

 Sieghart (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sieghart (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Sieghart ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sieghart (* 1994), thailändischer Fußballspieler
 Ingomar Sieghart (* 1943), deutscher Hochspringer
 Martin Sieghart (* 1951), österreichischer Cellist, Musikpädagoge und Dirigent
 Monika Sommer-Sieghart (* 1974), österreichische Historikerin und Kuratorin
 Rudolf Sieghart (1866–1934), österreichischer Jurist, Ökonom und Banker

Siehe auch:
 Sieghard
 Sighart